El término París o Paris puede referirse a las siguientes acepciones:

Lugares

Francia 
 París, ciudad y capital de Francia;

Estados Unidos 
 Paris, localidad estadounidense en el estado de Arkansas;
 Paris, localidad estadounidense en el estado de Idaho;
 Paris, ciudad estadounidense en el estado de Illinois;
 Paris, localidad estadounidense en el estado de Kentucky;
 Paris, localidad estadounidense en el estado de Maine;
 Paris, localidad estadounidense en el estado de Misuri;
 Paris, localidad estadounidense en el estado de Nueva York;
 Paris, localidad estadounidense en el estado de Pensilvania;
 Paris, localidad estadounidense en el estado de Tennessee;
 Paris, ciudad estadounidense en el estado de Texas;
 Paris, localidad estadounidense en el condado de Grant, estado de Wisconsin;
 Paris, localidad estadounidense en el condado de Kenosha, estado de Wisconsin;
 París, barrio de Las Lajas, Puerto Rico.

Panamá 
 París, localidad de Panamá.

Establecimientos comerciales 
 Paris Las Vegas, hotel en Las Vegas, Nevada.
 Gran Hotel París, hotel en La Paz, Bolivia.
 París S.A., tienda departamental chilena de Cencosud.
 Edificio París, edificio residencial en Caracas, Venezuela.

Mitología 
 Paris, personaje mitológico griego.

Cine 
 París, película de 2008;
 Paris, Texas, película de 1984.

Música 
 Calle París, grupo de música pop español;
 París, canción del grupo español La Oreja de Van Gogh;
 París, álbum edición especial del grupo español La Oreja de Van Gogh:
 Paris, álbum del grupo británico The Cure;
 Paris, el primer álbum de la cantante Paris Hilton;
 Paris, álbum en directo del grupo británico Supertramp;
 Paris, álbum de la cantante francesa Zaz;
 París, canción de los raperos Kanye West y Jay-Z.
 París Op. 47, obra para piano del compositor español Nicanor de las Heras;

Barcos 
 Paris, acorazado francés.

Ciencia 
 Paris, género de plantas;
 Paris, asteroide.

Personas 
 París, apellido toponímico referido a la capital de Francia;
 Paris (1827–1911), abreviatura científica del botánico francés Jean Édouard Gabriel Narcisse Paris;
 Paris Hilton (1981-), modelo, actriz, cantante, diseñadora y celebridad estadounidense;
 Auguste Simon Paris (1794-1869), entomólogo amateur francés;
 Claude-Sylvain Pâris (1745-1815), negociador, alcalde de Nantes;
 François de Pâris o Le Diacre Pâris (1690-1727), jansenista;
 François Edmond Pâris (1806-1893), almirante francés, conservador del Museo de la Marina;
 Gaston Paris (1839-1903), filólogo y miembro de la Académie Française;
 Gilles Paris (1959-), escritor francés;
 Isaac Paris, primer benefactor de Paris (Nueva York);
 Jean Paris (1926-2001), universitario francés, ensayista, especialista de Joyce, Rabelais;
 Jehan de Paris (1255-1306), monje dominicano condenado a silencio perpetuo;
 Louis Paris (1801-1887), historiador francés, hermano de Paulin Paris;
 Matthew Paris (?-1259), historiador inglés;
 Nicolas Joseph de Pâris (1680-1757), prelado francés;
 Paul Paris (1875-1938), ornitólogo francés;
 Paulin Paris (1800-1881), filólogo francés, padre de Gaston Paris;
 Pierre-Adrien Pâris (1745-1819), arquitecto francés;
 Ryan Paris (1953-), cantor y actor italiano;
 Wilbur De Paris (1900-1973), trombonista y director de orquesta estadounidense.

Deportes 
 Paris Saint-Germain Football Club, equipo de fútbol de la capital francesa;
 Paris Football Club, equipo de fútbol de tercera división de la capital francesa;
 París-Dakar, rally disputado entre ambas ciudades.

Pruebas ciclistas 
 Burdeos-París;
 París-Bourges;
 París-Bruselas;
 París-Camembert;
 París-Corrèze;
 París-Niza;
 París-Roubaix;
 París-Tours.